Хур:

 в Библии и мифологии:
 Хур (Библия) (; Ор) — из колена Иудина; сын Халева и дед Веселеила, строителя скинии.
 Хур — божество в осетинском нартском эпосе, так же обозначение солнца на языке алан-осетин

 топоним:
 Хур — село в Иране, в провинции Альборз.
 Хур — город в Иране, в провинции Исфахан.
 Хур — город в Иране, в провинции Фарс.
 Хур — село в Таджикистане, район Сангвор

 в музыке:
 Хур — моринхур, монгольский смычковый музыкальный инструмент.

 в биологии:
 Хур — один из подвидов онагра (дикого осла).

Персоналии 
 Хур, Кирстен () — датская кёрлингистка.

См. также 
 Ор